Valley View ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Valley View (Alabama)
 Valley View (Arizona)
 Valley View (Arkansas)
 Valley View (Colorado)
 Valley View (Georgia)
 Valley View (Illinois)
 Valley View (Kentucky)
 Valley View (Massachusetts)
 Valley View (Missouri)
 Valley View (Nevada)
 Valley View (New York)
 Valley View (North Carolina)
 Valley View (Ohio)
 Valley View (Schuylkill County, Pennsylvania)
 Valley View (York County, Pennsylvania)
 Valley View (Tennessee)
 Valley View (Texas)
 Valley View (Virginia)

in Australien:
 Valley View (South Australia)